

Biografia
Giorgio Bonaga comincia a giocare nelle giovanili della Virtus Bologna nella seconda metá degli anni ‘50. Disputa anche tre campionati con la squadra di serie A (1962-63, 1963-64 e 1964-65). Viene poi ceduto al Gira Bologna, dove gioca nel campionato di serie B fino al 1973.

Dotato di doti atletiche non comuni e di una visione lucida del gioco, diviene ben presto un beniamino del pubblico del PalaDozza (“Bonaga è meglio di Raga” cantano i tifosi durante le sue partite).

Nel 1990 fonda, insieme a Maurizio Bedin, Renato Villalta e lo stilista Massimo Osti, la WP Sklero Basket, una squadra composta da ex giocatori della Virtus e della nazionale di basket (Renato Villalta, Giorgio Bonaga, John Fultz, Vittorio Ferracini, Luigi Serafini, Renato Albonico, Loris Benelli, Mario Martini, Maurizio Bedin, ....) con la quale vincono alcuni campionati minori.

È stato titolare della Cattedra di "Chimica tossicologica degli alimenti” dell'Università di Bologna, ma negli oltre 40 anni di carriera universitaria ha insegnato anche Chimica organica, Chimica analitica e Chimica degli alimenti.

È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali ed autore e coautore di quattro libri (“Frammenti di chimica organica”, “Inquinamento atmosferico e vegetazione”, “Manuale degli oli e dei grassi” e “Componenti non nutritivi degli alimenti”) alcuni dei quali sono stati adottati come libri di testo da numerose università italiane.

È stato Presidente dell’ARSTUD (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio dell’Universita’ di Bologna) dal 1997 al 2007 e Delegato  d’Ateneo per il programma Erasmus (poi Socrates) dal 1988 al 1997 e Prorettore ai Rapporti Internazionali dal 2003 al 2008.
Dal 15 settembre 2021 é Presidente del Comitato Emilia Romagna della Fondazione AIRC per la Ricerca sul cancro.

Collegamenti esterni